Аллсвенскан 1950/51 — 27-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1950/51 року розпочався 30 липня 1950 року й завершився 3 червня 1951 року.

Чемпіоном Швеції став клуб Мальме ФФ.

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція